O Olsvik Idrettslag, ou simplesmente Olsvik IL, é um clube de futebol da Noruega fundado em 2000. Sua sede fica localizada em Bergen.

Clubes de futebol fundados em 2000
Clubes de futebol da Noruega